Alexis Perrey – sismologo francese
 Jean-Jacques Perrey – compositore francese
 Mireille Perrey – attrice francese
 Nathalie Perrey – attrice francese
 Nicolas Perrey –  incisore su rame francese

Pagine correlate 
 Perri
 Perry